Yellowstone může znamenat:

 Yellowstone (řeka) –  řeka v USA, přítok Missouri
 Yellowstone (jezero) –  jezero ve státě Wyoming v USA
 Yellowstone (okres) –  je okres ve státě Montana v USA

Související články 
 Yellowstonská kaldera
 Yellowstonský národní park – národní park v USA
 Yellowstonský národní park (seriál) – dokumentární cyklus televize BBC